James Renwick (1662-1688) – politico scozzese
 James Renwick (1790-1863) – fisico e ingegnere britannico naturalizzato statunitense, padre di James Renwick Jr
 James Renwick Jr (1818-1895) – architetto statunitense, figlio del fisico omonimo
 James Alexander Renwick (1917-1984) – politico canadese